Buron est un toponyme d'origine germanique se rapportant à une petite construction (bûr= cabane).

Nom de personne

Nom de famille 

 Antoine Buron (né en 1983), footballeur français.
 Henri Lucien Joseph Buron (1880-1969), peintre.
 Jean-Louis Buron (1934-2005), footballeur français.
 Joseph Buron (1943-2011), journaliste belge de radio et de télévision.
 Martine Buron (née en 1944), femme politique française, fille de Robert Buron.
 Nicole de Buron (1929-2019), écrivain.
 Pierre Buron (1921-2002), homme politique français.
 Robert Buron (1910-1973), homme politique français.
 Romain Buron, peintre et maître-verrier français.

Prénom 
  (1895-1973), homme politique américain.

Lieu géographique 
 Büron, ville suisse
 Buron sur Aar (Büren an der Aare), ville suisse du canton de Berne
 Buron, rivière du canton de Vaud, Suisse
 le Buron, affluent de l'Allier, France
 Yronde-et-Buron, ville française du Puy-de-Dôme
 Buron, hameau français du Calvados, partagé entre les communes de Saint-Contest et Cairon et Rosel, où eurent lieu de sérieux combats pendant la bataille de Caen, en 1944.
 Burón, village espagnol, province de Castille-et-León
 Rivière Buron, un fleuve tributaire du Lac aux Feuilles (bassin hydrographique de la baie d'Ungava), coulant dans le territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Divers 
 Buron, habitation temporaire sur les plateaux de l'Aubrac

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Homonymie d'hydronyme